Mauz ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Mauz (* 1971), österreichischer Autor
 Friedrich Mauz (1900–1979), deutscher Psychiater und T4-Gutachter
 Gerhard Mauz (1925–2003), deutscher Journalist
 Paul Mauz (1832–1913), Schultheiß von Nellingen auf den Fildern, MdL (Württemberg)
 Paul-Stefan Mauz (* 1960), deutscher Arzt und Politiker (CDU)
 Annette Widmann-Mauz (* 1966), deutsche Politikerin (CDU)
 Christoph Mauz (* 1971), österreichischer Autor
 Rudolf Mauz (* 1961), deutscher Musiker und Autor
 Walter Mauz († 1994), deutscher Fußballspieler

Mauz steht für:
 die Puppenfigur eines Katers aus dem Märchenland, siehe Herr Fuchs und Frau Elster

Siehe auch
 Maunz
 Mautz